Cinema Royal (Amsterdam), een voormalige bioscoop
 Cinema Royal (Rotterdam), een voormalige bioscoop
 Royal Cinema, een bioscoop in Toronto